Ги Оливье́ Ньока́с (; род. 28 июня 1986 года, Монфермей, Франция) — французский гандболист, левый полусредний северомакедонского клуба «Вардар» и сборной Франции. Чемпион мира 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.

Брат-близнец чемпиона мира 2015 года . С 2021 года братья вместе играют за «Вардар».

Карьера

Клубная 
Оливье Ньокас начинал профессиональную карьеру в клубе UMS Pontault-Combault HB. В 2006 году Нйокас перешёл в ПСЖ, в составе которого выиграл кубок Франции. В 2007 году Оливье Нйокас переходит в испанский клуб Алькобендас. В 2009 году Нйокас перешёл в Кретей. В 2014 году Оливье Нйокас переходит в «Балинген Вайлстеттен». 

В 2016 году Ньокас перешёл в ГК «Нант».

В сборной 
Оливье Ньокас выступает за сборную Франции с 2015 года. За сборную Франции Нйокас сыграл 32 матча и забросил 69 мячей.

Награды 
 Обладатель кубка Франции: 2007
 Чемпион мира: 2017

Статистика
Статистика Оливье Ньокаса в сезоне 2018/19 указана на 25.11.2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/guy-olivier-nyokas

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Вардар»